Юттнер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Юттнер, Артур (1908—2003) — немецкий офицер.
 Юттнер, Ганс (1894—1965) — обергруппенфюрер СС.
 Юттнер, Макс — заместитель начальника штаба СА (1934—1945).
 Юттнер, Эмерих (1876—1955) — американский фальшивомонетчик.